Юдифь (также Юдит или Юдита) — женское .

Известные носители 
 Юдит (ок. 960—ок. 1000) — царица эфиопских евреев.
 Юдит (ум. 1063) — графиня Нанта.
 
 Юдифь Бретонская (982—1017) — дочь герцога Бретани Конана I, жена Ричард II, герцога Нормандии.
 Юдит д’Эврё (1050—1076) — дочь нормандского феодала Гийома из рода д’Эврё, в замужестве — великая графиня Сицилии.
 Юдит Немецкая (1054—1105?) — немецкая принцесса, представитель Салической династии.
 Юдифь Фландрская (ок. 843—не ранее 870) — дочь Карла II Лысого, жена Бодуэна I, графа Фландрии.
 Юдифь Фландрская (1030/35—1095) — дочь Бодуэна IV , графа Фландрии; жена Тостига Годвинсона и Вельфа IV.
 Юдит Чешская (1056/1058—1086) — чешская княжна из династии Пржемысловичей, в замужестве княгиня польская.
 Юдит Чешская (ок. 1202—1230) — чешская принцесса из рода Пржемысловичей, дочь короля Чехии Пржемысла Оттокара I.
 Юдит фон Швейнфурт (1003—1058) — княгиня Чехии, супруга князя Чехии Бржетислава I.

Другое

В литературе

В религии 
  — по книге «Бытие» одна из двух хетских жён Исава, брата Иакова и родоначальника идумеев
 Юдифь — персонаж второканонической «Книги Юдифи», входящей в Ветхий Завет, еврейская вдова, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев.
 «Книга Юдифи» — одна из второканонических книг Ветхого Завета.

В музыке 
 Юдифь — опера Александра Серова.

В живописи 
 Юдифь — картина Джорджоне (ок. 1504)
 Юдифь и Олоферн — картина Караваджо (1599)
 Юдифь и голова Олоферна — картина Густава Климта (1901)

В астрономии 
 (664) Юдифь — астероид, открытый в 1908 году.

В театре и кино 
 Юдифь — фильм-спектакль (2000).

См. также 
 Юдифь — псевдоним певицы Марии Кац.
 Ютта